Соревнования по акробатике во фристайле среди мужчин на зимних Олимпийских играх 2006 прошли 20 февраля в Саузе-д’Ульс.

Медалисты

Результаты

Квалификация

Финал

Ссылки 
 Результаты квалификации 
 Результаты финала 

Фристайл на зимних Олимпийских играх 2006